УСМ:
 Ударно-спусковой механизм
 УСМ (установка мостостроительная)
 «УСМ Бел-Аббес» — алжирский футбольный клуб